Az ózdi 20T jelzésű autóbusz egy helyi járat volt, ami a Kórház és Szentsimon között közlekedett. A járatot a Borsod Volán üzemeltette.

Megállóhelyei 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
|-
|0
|Kórházvégállomás
|33
|-
|3
|Petőfi tér
|30
|-
|4
|József Attila utca 3.
|∫
|-
|∫
|48-as utca 8.
|28
|-
|5
|Hotel Ózd
|27
|-
|7
|Gyújtó tér
|25
|-
|9
|Városház tér
|23
|-
|10
|Bolyki elágazás
|22
|-
|11
|Zrínyi utca 5.
|21
|-
|15
|Tesco
|17
|-
|19
|Árpád Vezér Utcai Általános Iskola
|13
|-
|20
|Civil Ház
|12
|-
|21
|Strandfürdő
|11
|-
|23
|Bolyki Fő út (ABC áruház)
|10
|-
|25
|Bolyki Fő út (Asztalos Kft.)
|8
|-
|27
|Ruhagyár
|6
|-
|28
|Bolyki Fő út 94.
|5
|-
|29
|Szurdoktető (Szentsimon)
|4
|-
|30
|Nagykert (Szentsimon)
|3
|-
|31
|Tűzoltószertár (Szentsimon)
|2
|-
|33
|Szentsimonvégállomás
|0
|}

Külső hivatkozások 
 Borsod Volán

Ózd megszűnt autóbuszvonalai